Ing steht für:

 Ing (Fluss) (Thai: , Maenam Ing), ein Zufluss des Mekong in Nord-Thailand
 Ingwio (auch Ingwë bzw. Ingwio), der Name der wichtigsten Gottheit des Germanenstammes der Ingaevonen siehe Yngvi #Mythologie 
 Isotopennephrographie, Abkürzung des medizinischen Verfahrens, siehe Nierenszintigraphie

Ing ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Ing (1931–2020), US-amerikanischer Science-Fiction- und Thriller-Autor

Ing. steht als Abkürzung für:

 Ingenieur, die Berufs- und Standesbezeichnung für wissenschaftlich ausgebildete Fachleute auf technischem Gebiet

-ing steht für:

 -ing, als althochdeutsch-germanisches Suffix bezeichnet prinzipiell eine Zugehörigkeit zum vorhergehenden Wortteil, dieser kann der Name einer Person oder einer Ortschaft sein

…ing steht für:

 …ing, ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2003

ING steht für:

 ING Groep N.V., ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft, Sitz in Amsterdam
ING-DiBa AG, deutsche Direktbank und Tochtergesellschaft
ING Bank Śląski, polnische Direktbank und Tochtergesellschaft

Abkürzung